Бежецк:

 Бежецк — город в России, административный центр Бежецкого района Тверской области.
 Бежецк — товарно-пассажирская железнодорожная станция Московского отделения Октябрьской железной дороги.